Schlichtkrull ist der Familienname folgender Personen:

 Aline von Schlichtkrull (1832–1863), deutsche Schriftstellerin und Musikerin
 Arnold Schlichtkrull († 1743), Bürgermeister in Stralsund
 Christian Nicolaus Schlichtkrull (1736–1793), Jura-Professor an der Universität Greifswald
 Heinrich Schlichtkrull, († 1563), Ratsherr in Greifswald
 Heinrich Schlichtkrull (1560–1625), mansfeldischer Kanzler
 Henrik Schlichtkrull (* 1954), dänischer Mathematiker
 Johann Schlichtkrull (1527–1589), Ratsherr in Greifswald
 Kirsten Schlichtkrull (* 1934), verh. mit einem Enkel Friedrichs VIII. von Dänemark
 Signe Schlichtkrull (* 1969), dänische Journalistin und Schriftstellerin